Уильямстаунская верфь — одна из важнейших верфей Австралии, расположенная в Уильямстауне, шт. Виктория.

В 1856 году колония Виктория решила построить в Уильямстауне большой стапель для ремонта судов, а в 1858 году была открыт Правительственный судоподъёмный эллинг (Government Patent Slip). В том же году был построен Стапельный пирс (Slip Pier), который использовался вместе с Правительственным судоподъёмным эллингом. Стапельный пирс позже стал известен как Причал Леди Лох (Lady Loch Jetty) в честь одноимённого правительственного парохода. Пирс и судоподъёмный эллинг были снесены в 1919 году.

В 1858 году колония Виктория решила построить сухой док и верфь. Строительство началось в 1868 году и было завершено в феврале 1874 года. Сухой док, получивший название «Сухой док Альфреда» в честь Альфреда, герцога Эдинбургского, стоил 300 тыс. фунтов стерлингов. Его длина составляла 143 м, ширина — 24 м, глубина — 8 м. Док был спроектирован Уильямом Уорделлом для Департамента общественных работ шт. Виктория и был самым большим сооружением такого типа в южном полушарии.

Пирс верфи (Dockyard Pier), первоначально известный как Пирс дока (Dock Pier), был построен в 1874 году для стоянки судов до и после постановки в Док Альфреда. В 1870-х годах железнодорожный департамент заключил контракт на строительство новой пристани, чтобы удовлетворить возросший спрос на шерсть, а затем на перевалку зерна. Когда он был завершен в 1878 году, он первоначально назывался Западным пирсом (Western Pier), но позже был переименован в Новый железнодорожный пирс (New Railway Pier). Он был перестроен в 1915 и 1927 годах, а в 1923 году переименован в Пирс Нельсона (Nelson Pier). Пирс и прилегающие земли были в 1967 году куплены Содружеством, и использование объекта сократилось. Работы по сносу начались в 1979 году из-за плохого состояния. Западный пирс Нельсона (Nelsons Pier West) был построен в 1978 году, чтобы заменить близлежащий пирс Нельсона. Он предоставил два крана и два причала для переоборудования боевых кораблей. Reid St Pier был построен для Мельбурнской гавани для исключительного использования с собственным плавучим заводом в сентябре 1891 года. Позже он использовался для размещения буксирного флота и был перестроен в 1949 году.

В 1913 году верфь была известна как Государственная судостроительная верфь (State Shipbuilding Yard), а в 1918 году была реквизирована Содружеством. Право собственности в 1924 году перешло к Фонду Мельбурнской Гавани (Melbourne Harbour Trust), а во время Второй мировой войны в 1942 году она была реквизирована Содружеством и известна как Вильямстаунская военно-морская верфь Её Величества (HM Naval Dockyard Williamstown) или просто Вильямстаунская военно-морская верфь (Williamstown Naval Dockyard).

В 1987 году верфь перешла под частный контроль компании Tenix Defense, которая впоследствии была приобретена BAE Systems Australia.

Суда, построенные на верфи Уильямстаун

Примечания

Ссылки 
 Victorian Heritage Register Accessed on 9 Nov 2010
 National Trust of Australia (Victoria) Register Accessed on 9 Nov 2010

 Alfred Graving Dock

Верфи
Судостроительные предприятия Австралии
Компании Мельбурна
Здания и сооружения Мельбурна
Здания и сооружения, заложенные в 1868 году
Здания и сооружения, построенные в 1874 году
Появились в 1874 году в Австралии